Suore missionarie di Santa Teresa del Bambin Gesù, di Medellín - congregazione religiosa
 Suore missionarie di Santa Teresa del Bambin Gesù, di Xalapa - congregazione religiosa